Sauzet (Drôme), comuna francesa da região de Ródano-Alpes
 Sauzet (Gard), comuna francesa da região de Languedoc-Roussillon
 Sauzet (Lot), comuna francesa da região de Midi-Pyrénées